Radomír Šimůnek (1962-2010), een voormalig Tsjechisch veldrijder
 Radomír Šimůnek (1983), huidig Tsjechisch veldrijder, en zoon van Radomír Šimůnek (1962-2010).